Montagnais – grupa leśnych Indian Ameryki Północnej
 Montagnais (krater) – krater uderzeniowy u wybrzeży Nowej Szkocji w Kanadzie